Kaffenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bijan Kaffenberger (* 1989), deutscher YouTuber und Politiker (SPD)
 Marcel Kaffenberger (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Marco Kaffenberger (* 1996), deutscher Fußballspieler